IASC steht als Abkürzung für:
 Inter-Agency Standing Committee, den Ständigen interinstitutionellen Ausschuss der Vereinten Nationen
 International Accounting Standards Committee, eine Vorgängerorganisation des International Accounting Standards Board
 International Association for Statistical Computing, eine Gemeinschaft von Wissenschaftlern, die die computer-gestützte Statistik fördert
 International Association for the Study of the Commons, eine Organisation zur Förderung des Verständnisses der Nutzung von Ressourcen als Commons
 International Arctic Science Committee, eine NGO, die sich für ein besseres Verständnis der Arktis und deren Rolle im Weltklima einsetzt

IASC